Amalia Nathanson Freud – terza moglie di Jacob Freud e madre di Sigmund Freud
 Bernard Nathanson – medico statunitense
 Jeff Nathanson – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Joseph Saul Nathanson – rabbino, talmudista e posek polacco
 Matt Nathanson – cantautore statunitense